Markowo  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

Orte in Bulgarien ():
 Markowo (Oblast Plowdiw), in der Oblast Plowdiw
 Markowo (Oblast Schumen), in der Oblast Schumen
 Markowo (Oblast Stara Sagora), in der Oblast Stara Sagora

Orte in Polen:
 Markowo (Powiat Gostyński), in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Gostyński, 
 Markowo (Morąg), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Ostródzki, bis 1945: Reichertswalde, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Markowo (Dubeninki), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Gołdapski
 Markowo (Powiat Inowrocławski), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Inowrocławski
 Markowo (Powiat Włocławski), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Włocławski
 Markowo (Podlachien), in der Woiwodschaft Podlachien

Orte in Russland ():

 Markowo (Amur) in der Oblast Amur

 Markowo (Archangelsk, Cholmogorski), im Cholmogorski rajon, Oblast Archangelsk
 Markowo (Archangelsk, Pineschski), im Pineschski rajon, Oblast Archangelsk

 Markowo (Irkutsk), Oblast Irkutsk

 Markowo (Iwanowo, Gawrilowo-Possadski), im Gawrilowo-Possadski rajon, Oblast Iwanowo
 Markowo (Iwanowo, Komsomolski), im Komsomolski rajon, Oblast Iwanowo
 Markowo (Iwanowo, Schuiski), im Schuiski rajon, Oblast Iwanowo
 Markowo (Iwanowo, Werchnelandechowski), im Werchnelandechowski rajon, Oblast Iwanowo

 Markowo (Jaroslawl, Bolscheselski, Blagoweschtschenskoje), im Bolscheselski rajon, Landgemeinde Blagoweschtschenskoje, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Bolscheselski, Bolscheselskoje), im Bolscheselski rajon, Landgemeinde Bolscheselskoje, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Borissoglebski), im Borissoglebski rajon, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Danilowski, Dmitrijewskoje), im Danilowski rajon, Landgemeinde Dmitrijewskoje, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Danilowski, Seredskoje), im Danilowski rajon, Landgemeinde Seredskoje, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Nekousski), im Nekousski rajon, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon, Oblast Jaroslawl
 Markowo (Jaroslawl, Tutajewski), im Tutajewski rajon, Oblast Jaroslawl

 Markowo, untergegangener Ort im Gwardeiski rajon, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Thulpörschken, Kreis Wehlau, Ostpreußen

 Markowo (Kaluga, Barjatinski), im Barjatinski rajon, Oblast Kaluga
 Markowo (Kaluga, Spas-Demenski), im Spas-Demenski rajon, Oblast Kaluga

 Markowo (Kirow, Jaranski), im Jaranski rajon, Oblast Kirow
 Markowo (Kirow, Nemski), im Nemski rajon, Oblast Kirow

 Markowo (Kostroma, Galitschski), im Galitschski rajon, Oblast Kostroma
 Markowo (Kostroma, Ostrowski), im Ostrowski rajon, Oblast Kostroma
 Markowo (Kostroma, Soligalitschski), im Soligalitschski rajon, Oblast Kostroma
 Markowo (Kostroma, Tschuchlomski), im Tschuchlomski rajon, Oblast Kostroma
 Markowo (Kostroma, Wochomski, Belkowskoje), im Wochomski rajon, Landgemeinde Belkowskoje, Oblast Kostroma
 Markowo (Kostroma, Wochomski, Pestrezowskoje), im Wochomski rajon, Landgemeinde Pestrezowskoje, Oblast Kostroma

 Markowo (Kurgan, Markowski), im Ketowski rajon, Landgemeinde Markowski selsowet, Oblast Kurgan
 Markowo (Kurgan, Swetlopoljanski), im Ketowski rajon, Landgemeinde Swetlopoljanski selsowet, Oblast Kurgan

 Markowo (Kursk), Oblast Kursk

 Markowo (Leningrad, Tichwinski), im Tichwinski rajon, Oblast Leningrad
 Markowo (Leningrad, Wolossowski), im Wolossowski rajon, Oblast Leningrad

 Markowo (Lipezk), Oblast Lipezk

 Markowo (Mari El), Republik Mari El

 Markowo (Moskau, Lotoschinski, Lotoschino), im Lotoschinski rajon, Stadtgemeinde Lotoschino, Oblast Moskau
 Markowo (Moskau, Lotoschinski, Oscheikinskoje), im Lotoschinski rajon, Landgemeinde Oscheikinskoje, Oblast Moskau
 Markowo (Moskau, Osjorski), im Osjorski rajon, Oblast Moskau
 Markowo (Moskau, Ramenski), im Ramenski rajon, Oblast Moskau
 Markowo (Moskau, Russki), im Russki rajon, Oblast Moskau

 Markowo (Nischni Nowgorod, Bor), im Stadtkreis Bor, Oblast Nischni Nowgorod
 Markowo (Nischni Nowgorod, Gorodezki), im Gorodezki rajon, Oblast Nischni Nowgorod
 Markowo (Nischni Nowgorod, Kowerninski), im Kowerninski rajon, Oblast Nischni Nowgorod
 Markowo (Nischni Nowgorod, Kstowo), im Stadtkreis Kstowo, Oblast Nischni Nowgorod
 Markowo (Nischni Nowgorod, Tonschajewski), im Tonschajewski rajon, Oblast Nischni Nowgorod
 Markowo (Nischni Nowgorod, Woskressenski), im Woskressenski rajon, Oblast Nischni Nowgorod

 Markowo (Nowgorod, Borowitschski), im Borowitschski rajon, Oblast Nowgorod
 Markowo (Nowgorod, Demjanski), im Demjanski rajon, Oblast Nowgorod
 Markowo (Nowgorod, Nowgorodski), im Nowgorodski rajon, Oblast Nowgorod
 Markowo (Nowgorod, Poddorski), im Poddorski rajon, Oblast Nowgorod
 Markowo (Nowgorod, Starorusski), im Starorusski rajon, Oblast Nowgorod
 Markowo (Nowgorod, Waldaiski), im Waldaiski rajon, Oblast Nowgorod

 Markowo (Nowosibirsk), Oblast Nowosibirsk

 Markowo (Perm, Berjosowski), im Berjosowski rajon, Region Perm
 Markowo (Perm, Tschaikowski), im Stadtkreis Tschaikowski, Region Perm

 Markowo (Primorje), Region Primorje

 Markowo (Pskow, Dedowitschski), im Dedowitschski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Loknjanski), im Loknjanski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Nowosokolnitscheski), im Nowosokolnitscheski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Opotschezki), im Opotschezki rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Ostrowski, Bereschanskaja), im Ostrowski rajon, Landgemeinde Bereschanskaja wolost, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Ostrowski, Gorodischtschenskaja), im Ostrowski rajon, Landgemeinde Gorodischtschenskaja wolost, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Palkinski), im Palkinski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Petschorski), im Petschorski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Pustoschkinski), im Pustoschkinski rajon, Oblast Pskow
 Markowo (Pskow, Welikolukski), im Welikolukski rajon, Oblast Pskow

 Markowo (Rjasan), Oblast Rjasan

 Markowo (Samara), Oblast Samara

 Markowo (Smolensk, Dorogobuschski), im Dorogobuschski rajon, Oblast Smolensk
 Markowo (Smolensk, Duchowschtschinski), im Duchowschtschinski rajon, Oblast Smolensk
 Markowo (Smolensk, Krasninski), im Krasninski rajon, Oblast Smolensk
 Markowo (Smolensk, Nowoduginski, Kapustinskoje), im Nowoduginski rajon, Landgemeinde Kapustinskoje, Oblast Smolensk
 Markowo (Smolensk, Nowoduginski, Wyssokowskoje), im Nowoduginski rajon, Landgemeinde Wyssokowskoje, Oblast Smolensk

 Markowo (Tjumen), Oblast Tjumen

 Markowo (Tscheljabinsk), Oblast Tscheljabinsk

 Markowo (Tschukotka) im Autonomen Kreis der Tschuktschen

 Markowo (Tula, Beljowski), im Beljowski rajon, Oblast Tula
 Markowo (Tula, Suworowski), im Suworowski rajon, Oblast Tula

 Markowo (Twer, Beschezki), im Beschezki rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Kalininski), im Kalininski rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Kaljasinski), im Kaljasinski rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Kaschinski, Dawydowskoje), im Kaschinski rajon, Landgemeinde Dawydowskoje, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Kaschinski, Schepeljowskoje), im Kaschinski rajon, Landgemeinde Schepeljowskoje, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Lichoslawlski, Stanskoje), im Lichoslawlski rajon, Landgemeinde Stanskoje, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Lichoslawlski, Weskinskoje), im Lichoslawlski rajon, Landgemeinde Weskinskoje, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Molokowski), im Molokowski rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Sonkowski), im Sonkowski rajon, Oblast Twer
 Markowo (Twer, Subzowski), im Subzowski rajon, Oblast Twer

 Markowo (Udmurtien, Debjosski), im Debjosski rajon, Republik Udmurtien
 Markowo (Udmurtien, Sjumsinski), im Sjumsinski rajon, Republik Udmurtien

 Markowo (Wladimir, Jurjew-Polski), im Jurjew-Polski rajon, Oblast Wladimir
 Markowo (Wladimir, Koltschuginski), im Koltschuginski rajon, Oblast Wladimir
 Markowo (Wladimir, Petuschinski), im Petuschinski rajon, Oblast Wladimir

 Markowo (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Beloserski, Antuschewskoje), im Beloserski rajon, Landgemeinde Antuschewskoje, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Beloserski, Kunostskoje), im Beloserski rajon, Landgemeinde Kunostskoje, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Meschduretschenski), im Meschduretschenski rajon, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Nikolski), im Nikolski rajon, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Sjamschenski), im Sjamschenski rajon, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Waschkinski), im Waschkinski rajon, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Wologodski, Leskowskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Leskowskoje, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Wologodski, Markowskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Markowskoje, Oblast Wologda
 Markowo (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon, Oblast Wologda